Molekulska formula -{C18H22O6}- se može odnositi na:

 Kombretastatin
 Kombretastatin B-1